Tienen, stad in België
Bombardement van Tienen op 25 mei 1944 door de geallieerden
Tienen (Frankrijk) of Thiennes, gemeente in Frankrijk
Tienen (voetbalspel), voetbalspel